Mening kan avse:

 Mening (språk) –  en språklig enhet som i de flesta språk kännetecknas av förekomsten av ett finit verb
 Mening (betydelse) – den innebörd eller avsikt som är förknippad med t.ex. ett yttrande eller en handling
 Meningen med livet – en fråga som människor funderat över i alla tider
 Mening – en ö i Indonesien, se Pulau Mening
 Mening – vattendrag i Malaysia, se Sungai Mening (förgreningssida)

Se även 
 Etik: människa, moral, mening
 Dödens mening
 Meningspotential
 Skiljaktig mening
 Vår grundade mening